UMG Investments — инвестиционная компания . Основана в 2006 году финансово-промышленной группой «Систем Кэпитал Менеджмент» в качестве холдинговой компании для управления активами в сырьевой сфере.С момента создания расширила свой спектр деятельности и в 2016 году сменила бизнес-модель с управляющей компании на инвестиционную .

Собственники и руководство 
100 % уставного фонда UMG принадлежат «Систем Кэпитал Менеджмент». Генеральный директор компании — Андрей Горохов.

Деятельность компании 
UMG Investments создаёт и развивает бизнесы с высоким потенциалом роста. Компания имеет портфельные компании в трёх отраслях: 
 добыча полезных ископаемых - группа компаний VESCO и Новотроицкое рудоуправление.
 управление побочными продуктами и отходами производства - компания Recycling Solutions.
 промышленные товары и услуги - компания INTEСH.

В 2019 году рыночная стоимость активов под управлением UMG Investments превысила полмиллиарда долларов. 

В марте 2020 года инвестиционная компания сообщила о заключении соглашения с компанией "Эффективные инвестиции" по приобретению миноритарного пакета акций современного предприятия по производству высокобелковых кормовых добавок для сельскохозяйственных и домашних животных Feednova.

В октябре 2020 года был запущен комплекс “Украинские минеральные удобрения” по гранулированию сульфата аммония в городе Кривой Рог, в который было инвестировано свыше 11 миллионов долларов .

Структура 
На сегодняшний день UMG Investments имеет портфельные компании в трёх отраслях:  
 Добыча полезных ископаемых (глина и флюсодоломиты)
 Управление побочными продуктами и отходами производства
 Промышленные товары и услуги

Добыча полезных ископаемых  
Портфель добычи полезных ископаемых представлен группой компаний VESCO, и Новотроицким рудоуправлением.

Глинодобыча 
Группой глинодобывающих предприятий VESCO производится более 60 сортов товарной продукции. Производительность предприятий в среднем составляет 3 млн. тонн в год. Численность персонала – более 1500 человек. В Украине группа глинодобывающих предприятий VESCO реализует до 10% добываемой глины. Основная часть продукции идёт на экспорт – производителям керамической и огнеупорной продукции. Продукция экспортируется в более 25 стран мира. Около 50 % из них -  страны ЕС. Компания VESCO Limited получила разрешение АМКУ на приобретение доли акций ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат».

Ключевые показатели направления:
 Объём производства в 2019 г.: ~2.6 млн тонн.
 Объём продаж в 2019 г.: ~ 2,7 млн тонн.
 Валовый доход в 2019 г.: 138 млн долл.
 Разрабатывается более 11 карьеров.

Флюсо-доломитное направление 
Представлено - ЧАО «Новотроицкое рудоуправление» .
Объём производства на уровне 4 млн тонн в год.  На активе работает более 1100 человек.
Основные потребители продукции — украинские предприятия металлургической, стекольной, цементной, сахарной, строительной, химической и других отраслей промышленности. В числе клиентов активов — ММК им. Ильича, Азовсталь, Запорожсталь, Днепровский металлургический комбинат, Енакиевский металлургический завод, АрселорМиттал Кривой Рог, Донецксталь, Запорожский железорудный комбинат, ХайдельбергЦемент Украина и другие.

Ключевые показатели направления:
 Объём производства в 2019 г.: 4,2 млн тонн.
 Разрабатывается 1 карьер.

Управление побочными продуктами и отходами 
Портфель управления побочными продуктами и отходами производства представлен компанией Recycling Solutions , которая является комплексным оператором управления вторичными ресурсами для угольной, коксохимической, металлургической, теплоэнергетической и аграрной отраслей Украины. 

Основные виды вторичных ресурсов, с которыми работает компания: золошлаковые материалы, металлургические шлаки, редкие и технические газы, сульфат аммония, бросовые газы (шахтный метан, коксовый газ), побочные продукты животноводства. 

Ключевые показатели направления за 2019 год:
 Валовый доход компании составил  836 млн грн, рост на 27% по сравнению с 2018 годом.
 Инвестировано в «зелёные» бизнес-проекты свыше 179 млн грн. 
 Объём продаж техногенных отходов более 2,2 млн т и 1,49 млн кубометров побочных продуктов отечественных предприятий в 22 страны мира.
 Количество сотрудников более 260 человек.

Деятельность компании способствует снижению техногенного влияния на окружающую среду. Ежегодно Recycling Solutions уменьшает объёмы отвалов золошлаковых материалов и металлургических шлаков на 1,7 млн кубометров и сохраняет до 2,2 млн т/год природных материалов, замещая их вторичными ресурсами.

Индустриальные товары и сервисы 
Портфель индустриальных товаров и сервисов представлен компанией INTECH, которая объединяет компании занимающиеся производством промышленных товаров и услуг и логистикой. Компания обладает сильной экспертизой в продажах и закупках. 

Направления деятельности:
 Промышленные взрывные работы. 
 Продукты для металлургии.
 Железнодорожная и портовая логистика.

Компания вместе с активами под её управлением в 2019 году получила 107 млн. долларов чистого дохода, рост на 39% в сравнению с 2018 годом. 
Количество сотрудников (включая активы) превысило 700 человек.
Объём поставок продукции для металлургии в 2019 году составил 43,7 тыс. тонн, рост на 32% во сравнению с 2018 годом. 
Собственный парк вагонов составляет 227 единиц, количество вагонов в аренде - 600.

В 2019 году компания осуществила 43 тысячи вагоноотправок и вывезла 2,8 млн. тонн грузов силами собственного и арендованного парка вагонов.

Объём взрывов горных пород, которые ПАО «ППП Кривбассвзрывпром» выполнило под управлением INTECH в 2019 году, составил 49,5 млн кубометров.

CEO INTECH Сергей Мельниченко возглавляет также НС «Портинвест»

Корпоративная социальная ответственность (КСО) 
Портфельные компании являются ответственным социальным бизнесом и оказывают поддержку инициативам в регионах.

Проекты КСО группы компаний VESCO 
Для реализации программ КСО VESCO заключает договоры  социального партнёрства - что, с точки зрения компании, является лучшим инструментом эффективного взаимодействия бизнеса и власти.

Инвестиции компании — ежегодно более 2 млн грн направляются на:
 Благоустройство и развитие социально значимых инфраструктурных объектов
 Поддержку учреждений здравоохранения и популяризацию здорового образа жизни
 Улучшение материально-технической базы дошкольных и учебных заведений
 Реализацию экологических и образовательных проектов.

В 2020 году приобретено медицинское оборудование для трёх медучреждений  Дружковки с целью улучшения качества медицинских услуг и системной борьбы с COVID-19 

В 2019 году в рамках социального проекта «Город своими руками» инвестиции направлены на:
 Ремонт коридора амбулатории семейной медицины № 2, которая обслуживает детское население Дружковки
 Обустройство детской площадки на территории Восточного центра комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью Дружковского городского совета
 Улучшение материально-технической базы пяти ДОЗ Дружковки
 Благоустройство детской игровой площадки для соматического отделения Дружковского городской больницы №2 .

В 2018 году в рамках социального проекта «Город своими руками»:
 Приобретено медицинское оборудование для родильного зала акушерского отделения КНС «Центральная городская клиническая больница»
 Обустроена площадка для занятий WorkOut на территории Дружковского жилищно-коммунального колледжа
 Оборудована группа под инклюзивное образование при ГОУ «Дельфин» Дружковского городского совета
 Улучшена материально-техническая база в части спортивного инвентаря в ДОУ «Красная шапочка» посёлка Горняк  .

Проекты корпоративного волонтёрства 
"Чистый город". Для формирования экологической культуры, как среди работников, так и местных жителей, сотрудники группы глинодобывающих предприятий VESCO ежегодно убирают от мусора и прошлогодней листвы значимые места Дружковки .

"Зелёный город". Ежегодно VESCO озеленяет скверы Дружковки .

Дети — наше будущее. Ежегодно сотрудники компании участвуют в подготовке дошкольных учебных заведений города к весенне-летнему оздоровительному сезону — красят уличное спортивно-игровое оборудование.

Образовательные проекты 
С 2015 года в рамках проекта «Горняки будущего» сотрудники VESCO участвуют в расширении кругозора старшеклассников в части разнообразия технических специальностей и актуальных тенденций на рынке труда. Рассказывают ученикам школ региона об инженерно-технических специальностях и рабочих профессиях. В ходе встреч и экскурсий учащиеся получают представление о возможностях получить профессию для работы на предприятиях родного города.

Экологическая ответственность 
Ежегодно VESCO проводит рекультивацию отработанных земель: восстанавливает чернозём или высаживает лес. За последние пять лет проведён посев пастбищ на 227 га земли, высажены 311 га леса .

Проекты КСО ЗАО «Новотроицкое рудоуправление» 
Реализованные проекты в ЗАО «Новотроицкое рудоуправление», пгт. Новотроицкое:
 Для популяризации здорового образа жизни и спорта в 2018 году предприятие построило баскетбольную площадку в пгт Новотроицкое.
 В 2019 — 2020 годах состоялось обустройство парковой зоны. Установлен фонтан, приобретены лавочки, уложено новое асфальтовое покрытие.

Корпоративное волонтёрство в пределах экологической ответственности бизнеса:
 «Зелёные» акции
 Для поддержки экологии Новотроицкое рудоуправление с 2019 года проводит акцию среди сотрудников и жителей посёлка по утилизации батареек
 Компания регулярно проводит акцию по озеленению пгт. С 2018 по 2020 годы было высажено более 27 000 сеянцев и 200 саженцев.

Помощь школам 
НТРУ ежегодно оказывает помощь школам и больнице посёлка.

Образовательные проекты 
С 2019 года в НТРУ проводятся обзорные экскурсии для учащихся профильных учреждений. В ходе встреч и экскурсий на предприятие ученикам рассказывают о функционировании предприятия, а также возможности в дальнейшем трудоустроиться в НТРУ.

«Безопасный дом» 
В 2019 году ЗАО «Новотроицкое рудоуправление» оказало помощь в реализации проекта «Безопасный дом». Суть проекта заключается в установлении камер видеонаблюдения в жилой зоне безопасности жителей пгт.

Проекты КСО Recycling Solutions 
Компания Recycling Solutions совместно с украинским национальным издательством детской литературы «Веселка» выпустила для детей иллюстрированный рассказ «ФЕНІКС і мікросферки» украинского писателя и иллюстратора Виталия Бугары. Книга, адресованная младшим школьникам, в доступной и интересной форме рассказывает о важности переработки одного из видов побочных продуктов теплоэнергетической промышленности — микросферы .

См. также 
 Систем Кэпитал Менеджмент

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт UMG
 Статья в «Коммерсант» о UMG «UMG намерена диверсифицировать базу полезных ископаемых» (13/12/2013).
 Статья в «Дружковский рабочий» о UMG «Компания UMG приступила к выпуску микросферы» (16/07/2014).
 Статья в «Forbes Україна» о UMG 200 крупнейших компаний Украины  (1 полугодие 2014)
 Статья в Interfax о UMG «СКМ объединяет „Дружковское рудоуправление“, „Огнеупорнеруд“ и „Веско“» (24/03/2009).
 Статья в «Ліга. Бізнес» о UMG «Я бы в трейдеры пошёл. Зачем Ринату Ахметову экспорт зерна» (21/08/2015)
 Статья в «Дело.ua» о UMG «Логистика военного времени. Как предприятия выживают в условиях АТО» (7/09/2015)
 Интервью члена правления ЧАО «ДФДК» и ЧАО «НТРУ» Сергея Онищенко о текущем состоянии дел на комбинате на портале «Докучаевск — это наш город» (28/10/2015)
 Интервью в «Бизнес» президента UMG Андрея Горохова «За пять лет мы намерены увеличить оборот в два раза и превысить показатель в $300 млн» (29/02/2016)
 Статья в «Новое Время» о UMG «Как найти клад в горе мусора» (26/04/2016)
 Статья в «Дело.ua» «Нестабильная нефть: „за“ и „против“ для украинского бизнеса» (19/05/2016)

Предприятия Донецкой области
Горнодобывающие компании Украины
Систем Кэпитал Менеджмент